Алексе́й Ильи́ч Чи́риков (, село Лужное, Тульской губернии — , Москва) — русский дворянин, мореплаватель, капитан-командор (1747), исследователь северо-западного побережья Северной Америки, северной части Тихого океана и северо-восточного побережья Азии.

Помощник В. Беринга в 1-й и 2-й Камчатских экспедициях (1725—1730 и 1733—1741).

Биография 
Родился 13 декабря 1703 года в селе Лужное Тульской губернии (ныне Дубенского района Тульской области). Был русским дворянином, мореплавателем, исследователем.

В 1715 году окончил Московскую навигационную школу. В 1721 году окончил Петербургскую морскую академию, получив чин унтер-лейтенанта и назначение на Балтийский флот Вооружённых сил России.

В 1722 году возвращён в Морскую академию в качестве преподавателя навигации. В 1725 году произведён в лейтенанты и направлен помощником Витуса Беринга в Первой Камчатской экспедиции (1725—1730). На пути следования определил 28 астрономических пунктов, что позволило впервые выявить истинную долготную протяжённость Сибири. На боте «Святой Гавриил» совершил плавание от устья реки Камчатки на север для поиска пролива между Азией и Америкой.

В 1733—1741 годах — участник и один из руководителей Второй Камчатской экспедиции на пакетботах «Святой Пётр» и «Святой Павел». В 1740 году экспедиция основала на полуострове Камчатка Петропавловскую гавань, увековечив названия своих кораблей. В плавании 1741 года суда Беринга и Чирикова в тумане потеряли друг друга и далее действовали самостоятельно.

 первым из европейцев А. И. Чириков на пакетботе «Святой Павел» достиг северо-западного побережья Америки (это было второе посещение русским судном американского берега после М. С. Гвоздева и И. Фёдорова на боте «Святой Гавриил» 21 августа 1732 г.), а затем прошёл вдоль её берегов на север и на обратном пути открыл ряд островов Алеутской гряды (Умнак, Адах, Агатту, Атту), нанеся их на карту. Экспедиция Беринга-Чирикова 1741 года положила начало практическому освоению Россией северо-западной части Северной Америки.

При этом при невыясненных обстоятельствах и от болезней значительная часть команды погибла. Судьба 15 пропавших членов экспедиции, предпринявших попытку высадиться на берег (т. н. «группа Дементьева»), ещё многие десятилетия волновала соотечественников. М. В. Ломоносов писал в 1763 году: «Если бы достать жителя земли, что лежит против Чукотского носу, то бы весьма уповательно было получить известие о тех россиянах, кои на западном Американском берегу Чириковым потеряны».

В октябре 1741 года Чириков возвратился больным туберкулезом, с истощенной и поредевшей командой (51 человек из 75-ти) в Петропавловск.

В 1742 году участвовал в поисках пакетбота «Святой Пётр». В 1746 году участвовал в составлении карты русских открытий в Тихом океане по итогам Камчатских экспедиций.

С 1746 года — директор Морской академии в Санкт-Петербурге. Алексея Чирикова перевели в Москву, где он руководил Московской конторой Адмиралтейств-коллегии, но вскоре скончался от туберкулёза и последствий цинги.

Был женат и имел двоих сыновей и трёх дочерей.

Публикации 
 В государственную Адмиралтейств-коллегию рапорт. // Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой половине XVIII века: Сб. документов. М., 1984. С. 222—231.

Память 
 В Петропавловске-на-Камчатке установлен бюст Алексея Чирикова.
 Океанографическое исследовательское судно проекта 850 Тихоокеанского флота в 1963—1994 годах.
 В его честь названо многофункциональное ледокольное судно снабжения добывающих платформ «Алексей Чириков» серии «Витус Беринг», ныне принадлежащий российской судоходной компании ПАО «Совкомфлот».
 Его имя увековечено на мемориальной табличке на Аллее Славы в посёлке Дубна Тульской области.
 В 1988 году был выпущен конверт «К 250-летию Великой Северной экспедиции (1733—1743) А. И. Чириков (1703—1748) Первое плавание к Западному Побережью Северной Америки» с оригинальной маркой.
 В 1991 году была выпущена почтовая марка СССР, посвящённая Чирикову.

Географические объекты, названные в честь Чирикова 
 мыс на острове Кюсю, Япония;
 мыс в Анадырском заливе, Чукотка, Россия;
 мыс в Тауйской губе, Россия;
 мыс на острове Атту, Алеутские острова, США;
 подводная гора в Тихом океане;
 остров в Тихом океане перед южным побережьем Аляски.
 с. Чириково, Турковский район, Саратовская область

Образ в кино 
 «Баллада о Беринге и его друзьях» (1970) — роль А. И. Чирикова исполняет Юрий Назаров

Примечания

Литература 

 Богданов В. Жизнь и открытия капитана Чирикова: Ист. повесть // На суше и на море, 1991—1992: Повести. Рассказы. Очерки. Статьи. — ,1992. — С. 7—44.
 Боть В. И. 290 лет со дня рождения (1703) А. И. Чирикова // Тульский край. Памятные даты на 1993 год: Указ. лит. — Тула, 1992. — С. 46—47. — Библиогр.: 9 назв.
 Дивин В. А. Великий русский мореплаватель А. И. Чириков. — : Географгиз, 1953. — 279 с., 5 л. карт.
 Дивин В. А. Русские мореплаватели на Тихом океане в XVIII веке. — : Мысль, 1971. — 374 с.
 Зубов Н. Н. Плавание Беринга и Чирикова на пакет-ботах «Св. Пётр» и «Св. Павел» и открытие северо-западных берегов Америки, Алеутских и Командорских островов (1740—1742) // Зубов Н. Н. Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов. — , 1954. — С. 94—101.
 Иванченко В. Землепроходец Алексей Чириков // Шумят под солнцем дубенские рощи: Альманах художенно-публицистических произведений дубенских авторов. — Дубна, 1992. — С. 95—98.
 Колоколов Б. Б. Русская сага. —  Издательство Современник, 1982. — 224 стр.
 Кузнецов В. Открыл Америку Колумб земли тульской // Тула вечерняя. — 1997. — 6 июня. — С. 6.
 Лебедев Д. М. Плавание А. И. Чирикова на пакетботе «Св. Павел» к побережьям Америки: С прил. судового журн. 1741 г. — : Изд-во АН СССР, 1951. — 430 с.
 Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. — , 1984. -Т. 3, гл. 7 и 8.
 Репин Л. «Надлежит нам непременно…» // Репин Л. Открыватели: Отечества российского сыны. — , 1989. — С. 46—50.
 Русские мореплаватели / Под ред. В. С. Лупача. — : Воениздат, 1953. — 672 с.
 Русские экспедиции по изучению Северной части Тихого океана в первой половине XVIII в.: Сб. / Сост. Т. С. Фёдорова, Л. В. Глазунова, Г. Н. Фёдорова и др. — : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1984. — 320 с .
 Северин Н. А. Отечественные путешественники и исследователи. — : Учпедгиз, 1956. — 302 с.: ил., карты. — Из содерж.: Алексей Ильич Чириков — С. 47—62.
 Чириков Алексей Ильич // Советская историческая энциклопедия. — , 1976. — Т. 16. — Стб. 60.
 Чириков Алексей Ильич // Тульский биографический словарь. — Тула, 1996. — Т. 2. — С. 308—309.
 Чириков Алексей Ильич // Дубна и Дубенцы: Сб. худож. и краеведч. материалов. — : Дубна, 2000. — С. 39.
 Шопотов К. А. Навигатор, учёный, мореплаватель: Алексей Ильич Чириков (1703—1748) // Глобус: Географический научно-художественный сборник. — , 1988. — С. 361—365.
 Шопотов К. А. Капитан-командор Чириков. — , 1995.
 Шопотов К. А. Великий русский мореплаватель Алексей Чириков. — : Издательство ГеоГраф, 2005. — 160 с. — ISBN 5-902211-08-5.
 Исследование бортового журнала Алексея Чирикова

Аудиокнига
Колоколов Б. Б. "Русская сага"

Ссылки 
 Алексей Ильич Чириков Острова Беринга, Командорские острова, Камчатка
 Св. Павел у берегов Америки
 Средний рыболовный траулер Алексей Чириков

Умершие от туберкулёза
Исследователи Тихого океана
Капитан-командоры (Российская империя)
История Дальнего Востока
Великая Северная экспедиция
Выпускники Школы математических и навигацких наук
Выпускники Академии морской гвардии
Мореплаватели Российской империи